Die 500 m im Eisschnelllauf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1980 wurden am 15. Februar im James B. Sheffield Olympic Skating Rink ausgetragen. Olympiasieger wurde der US-Amerikaner Eric Heiden vor Jewgeni Kulikow aus der Sowjetunion.

Rekorde 
Vor dem Wettkampf hatten folgende Rekorde Bestand:

Folgende neue Rekorde wurden während des Wettkampfs aufgestellt:

Ergebnisse 
Beim ersten Eisschnelllaufwettkampf der Winterspiele in Lake Placid trafen gleich im ersten Paar zwei Favoriten aufeinander: der sowjetische 500-Meter-Weltrekordhalter Jewgeni Kulikow und der US-Amerikaner Eric Heiden, der seit 1977 viermal in Folge Sprintweltmeister geworden war und dem auf allen fünf Strecken Chancen auf olympisches Gold zugesprochen wurden. Kulikows Zeit von 10,08 Sekunden auf den ersten 100 Metern war um fünf Hundertstelsekunden schneller als Heidens. Im Ziel kam Heiden aber um mehr als drei Zehntelsekunden vor dem Russen an und verbesserte den olympischen Rekord auf 38,03 Sekunden. Keiner der 35 weiteren Athleten war schneller als Heiden oder Kulikow. Die Bronzemedaille gewann der niederländische Sprintmeister Lieuwe de Boer, der zuvor noch nie eine internationale Medaille gewonnen hatte.

Weblinks 
 
 Ergebnis im offiziellen Ergebnisbuch der Olympischen Winterspiele 1980 (S. 185–187)

Einzelnachweis 

00500_m_(Manner)